Zuckschwerdt steht für:
 den W. Zuckschwerdt Verlag, einen deutschen Fachverlag für Medizin und Naturwissenschaften mit Sitz in München

Zuckschwerdt ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Zuckschwerdt (1874–1945), deutscher Konteradmiral der Kriegsmarine
 Oskar Zuckschwerdt (1883–1965), deutscher evangelischer Theologe und Propst   
 Sandra Köppen-Zuckschwerdt (* 1975), deutsche Sumōringerin
 Wilhelm Zuckschwerdt (1852–1931) deutscher Kaufmann und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Wolfgang Zuckschwerdt (* 1949), deutscher Judoka und Sumōtrainer